

Patronyme 

 Albert ou Audebert de Montmorillon, un prélat français du , archevêque de Bourges en 1092 ;
 Bernard de Montmorillon (1950-), un professeur de gestion français.

Toponyme 

 Montmorillon, l'une des deux sous-préfectures de la Vienne (région Nouvelle-Aquitaine) ;
 Saint-Rémy-en-Montmorillon, une ancienne commune aujourd'hui intégrée à Lathus-Saint-Rémy, dans la Vienne (région Nouvelle-Aquitaine).